Il doppio del torneo di tennis TD Waterhouse Cup 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Antony Dupuis e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Yves Allegro e Michael Kohlmann 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (finale)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

TD Waterhouse Cup 2004